Partit Nacional Frisó (del seu nom en frisó Fryske Nasjonale Partij), partit polític de Frísia, als Països Baixos
 Força Nacional Progressista, partit polític de la República Dominicana
 Front Nacional Progressista, coalició política de Síria
 Front Nacional Progressista (Iraq), coalició política històrica de l'Iraq
 Força Nacional Palaung, moviment polític dels palaungs de Myanmar
 Fundació per la Ciència Polonesa (del seu nom en polonès Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), fundació per al foment de la recerca científica a Polònia
 Frankfurter Neue Presse, diari publicat a Frankfurt del Main, a Alemanya
 Frederick News Post, diari publicat a Frederick (Maryland), als Estats Units
 FlexNet Publisher, programari de gestió de llicències
 Pla General d'Ordenació Urbana (del seu nom en alemany FlächenNutzungsPlan), document que fixa el planejament urbanístic d'un territori
 FN FNP (de l'acrònim en anglès de Forty-Nine-Polymer), model de pistola desenvolupat per FN Herstal
 Complexitat FNP (de l'acrònim en anglès de Function Nondeterministic Polynomial), classe de complexitat de la teoria de complexitat computacional
 Facilitació Neuromuscular Propioceptiva, mètode de fisioteràpia basat en l'estimulació de la propiocepció
 Punció aspirativa amb agulla fina (del seu nom en alemany FeinNadelPunktion), tècnica de biòpsia per aspiració amb xeringa
 Forma no personal, forma d'un verb que no té marques de temps